Osoby:
 Eike Gramss - niemiecki reżyser
 Ernst Gramss - niemiecki zbrodniarz wojenny
 Sebastian Gramss - niemiecki kontrabasista

Zobacz też:
 Grams